El término Copano puede referirse a:

 Copano (Estados Unidos), pueblo fantasma estadounidense situado en la costa de Texas.
 Bahía de Copano, bahía estadounidense situada en la costa de Texas.
 Canal Copano, programa de televisión chileno del año 2008.
 Conspiración Copano, programa de televisión chileno.